El Capo puede referirse a:
El Capo: mafioso contra su voluntad, serie televisiva de Argentina.
El capo, serie de televisión de Colombia transmitida por el canal RCN, producida por FoxTelecolombia.